Le tournoi de tennis de Tarente est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Karine Quentrec remporte le simple dames. En finale, elle bat Cathy Caverzasio, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sabrina Goleš et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tarente
 Saison 1989 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1989
Tarente
Sport en Italie en 1989
Tennis en mai 1989